Эбдалаянский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Левашинском районе Дагестана Российской Федерации.

Административный центр — село Эбдалая.

История 
Постановлением НС РД № 432 от 25.01.2018 г. в составе сельского поселения образован новый населенный пункт село Тагзиркент.

Население

Состав

Упразднённые населённые пункты 
Бархакент — упразднённое в 1970-е годы село.

Примечания 

Муниципальные образования Левашинского района
Сельские поселения Дагестана